Мужской турнир по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2020 года прошёл с 24 июля по 5 августа. В соревновании приняли участие 12 команд, разбитых на 2 группы. Соревнования прошли на Хоккейном стадионе Ои в Токио. Игра состоит из четырёх периодов по 15 минут каждый. Действующими олимпийскими чемпионами являлись хоккеисты Аргентины, которые не сумели защитить титул.

Золотую медаль завоевала сборная Бельгии, которая на турнире в Рио-де-Жанейро проиграла Аргентине в финале. В матче за золотые медали в Токио для выявления победителя понадобилась серия послематчевых буллитов, в которой бельгийцы одержали победу. На пути к финалу они одержали четыре победы в пяти матчах в группе и один раз сыграли вничью. В плей-офф в основное время прошли Испанию в четвертьфинале и Индию в полуфинале. В матче за бронзу встретились индийцы и немцы. Для первых выход в полуфинал стал первым за 41 год. Победив со счётом 5:4 в матче за третье место, сборная Индии впервые с московской Олимпиады 1980 года завоевала медаль в хоккее на траве.

Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Хендрикс (14 голов), который также реализовал последний буллит в финальном матче.

Медалисты

Квалификация

Формат соревнований 
12 команд, получивших путёвки на Олимпиаду, разделены на две группы по шесть сборных. По результатам группового раунда по четыре команды из каждой группы выходят в плей-офф и формируются четвертьфиналы по принципу «первый с четвёртым» и «второй с третьим». Проигравший в четвертьфинале выбывает и занимает место по дополнительным показателям с пятого по восьмое. Проигравший в полуфинале играет в матче за бронзу.

Соревнование

Групповой этап 
В групповом этапе при равенстве очков главным показателем является количество выигранных матчей. Если этот показатель также равен, то смотрят лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Последними критериями являются количество забитых мячей и личная встреча. Если все эти критерии не помогли выявить лучшую команду из равных, назначается серия пенальти между этими командами.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Церемония награждения 
Церемония награждения состоялась после окончания финального матча. Медали вручал член МОК барон  из Бельгии, цветы вручал президент Международной федерации хоккея на траве, доктор Нариндер Дхрув Батра из Индии. Бельгия впервые выиграла олимпийское золото в хоккее на траве, ранее становилась серебряным призёром в Рио-2016 и бронзовым в Антверпене-1920. Для Индии медаль стала двенадцатой в истории, но в последний раз индийцы становились призёрами в 1980 году в Москве.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Хоккей на траве на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года
 Книга результатов на сайте Международного олимпийского комитета

2021 год в хоккее на траве